Dríope es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

Dríope, muchacha violada por Apolo y madre de Anfiso.
Dríope, rey, padre de la anterior, hijo de Esperqueo y Polidora.
Dríope, un hijo del rey Príamo.
Dríope, un hijo de Apolo y Día.
Dríope, un compañero de Eneas.

Enlaces externos 
 Dríope en el Proyecto Perseus.

Personajes de la mitología griega